Флёа:

 Флёа — город в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония.
 Флёа — река в Центральной Европе, протекает по территории Чехии и Германии.